B50, B-50 ou B.50 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Boeing B-50 Superfortress, un bombardier américain.

Médecine 
 Paludisme à Plasmodium falciparum, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aviation 
 Boisavia B.50 Muscadet, un prototype d’avion de sport français.

Automobile 
 Besturn B50, une automobile du constructeur chinois FAW Group.

Route 
  Bundesstraße 50, une route fédérale allemande reliant la frontière luxembourgeoise à Bad Bergzabern.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres